Kyo is:
 een Franse band, zie Kyo (band)
 een Japanse zanger, zie Kyo (zanger)